Керн — русский дворянский род, происходящий из Англии, откуда его предки при Карле II переселились частично в Пруссию, частично в Россию.

Керн, Ермолай Фёдорович (1765—1841) с отличием служил в Отечественную войну 1812 года, затем был генерал-лейтенантом; его жена — Анна Петровна Керн, дочь Екатерина Ермолаевна. Род Керн был внесён в родословную книгу Черниговской губернии.

Другой род Керн происходит от польского подполковника Георгия Вассельрод фон Керн, получившего звание стольника поморского в 1672. Его потомство было внесено в VI часть родословной книги Витебской губернии Российской империи.

Третий род — потомство Эдуарда Эдуардовича Керна (1855—1938) — лесовода-дендролога, специалиста по прикладной ботанике и сельскохозяйственной мелиорации.
 Его сын, архимандрит Киприан (Керн) (Константин Эдуардович; 1899—1960) — православный священнослужитель (в юрисдикции Русской православной церкви за границей, затем Константинопольского патриархата), богослов, церковный историк.

 Описание герба 
В серебряном щите четыре соединенных наподобие Андреевского креста дубовых листа, украшенных в промежутках четырьмя желудями и обремененных в центре четырёхлистным клевером.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера: среднее — зелёное, крайние серебряные. Намёт на щите зелёный, подложенный серебром. Герб Эдуарда Керна внесен в Часть 18 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 94.

 Известные носители 
 Члены дворянского рода Керн:
 Керн, Анна Петровна (1800—1879) — урождённая Полторацкая (первый муж — Е. Ф. Керн), воспета Пушкиным в стихотворении «Я помню чудное мгновенье…».
 Керн, Георгий Фёдорович (1864—1905) — русский морской офицер, капитан 2-го ранга, герой Цусимского сражения.
 Керн, Екатерина Ермолаевна (1818—1904) — дочь А. П. и Е. Ф. Керн, муза М. И. Глинки, мать географа и океанографа Ю. М. Шокальского.
 Керн, Ермолай Фёдорович (1765—1841) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона.
 Киприан (Керн) (Константин Эдуардович; 1899—1960) — православный священнослужитель (в юрисдикции Русской православной церкви за границей, затем Константинопольского патриархата), богослов, церковный историк.
 Керн, Фёдор Сергеевич (1817—1890) — русский адмирал, участник Крымской войны.
 Керн, Эдуард Эдуардович (1855—1938) — директор Санкт-Петербургского лесного института, член совета министра земледелия Российской империи, тайный советник, удостоен потомственного дворянства. Примечания 

 Литература 
 

Дворянские роды Великого княжества Литовского
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера